Takahasi Mijuki (1946), japán atléta
 Takahasi Mijuki (1978), japán röplabdázó